Anthriscus scandix  puede referirse a la:
descrita por Bieb. es la Chaerophyllum nodosum de Crantz
descrita por (Scop.) Asch. en 1864 es la ''Anthriscus caucalis de M.Bieb.

Referencias